Palazzo della Prefettura (dt.: Präfektenpalast) ist der Name folgender Gebäude in Italien:
 Palazzo della Prefettura (Catanzaro), auch Palazzo Morano
 Palazzo della Prefettura (L’Aquila)
 Palazzo della Prefettura (Neapel)
 Palazzo della Prefettura (Potenza)
 Palazzo della Prefettura (Reggio Calabria)
 Palazzo della Prefettura (Rieti)
 Palazzo della Prefettura (Treviso)
 Palazzo della Prefettura (Triest)
 Palazzo della Prefettura (Turin)